Серге́й Соколо́в:
 Соколов, Сергей Александрович (род. 1959) — лётчик-спортсмен, Герой Российской Федерации.
 Соколов, Сергей Алексеевич (псевд. Сергей Кречетов; 1878—1936) — русский поэт-символист.
 Соколов, Сергей Вадимович (род. 1977) — российский и азербайджанский футболист.
 Соколов, Сергей Валерьевич (род. 1980) — российский футболист.
 
 Соколов, Сергей Викторович (род. 1965) — российский журналист и издатель.
 
 
 Соколов, Сергей Леонидович (1911—2012) — Маршал Советского Союза, министр обороны СССР, Герой Советского Союза.
 Соколов, Сергей Миронович (1937—1992) — советский шахматист.
 
 Соколов, Сергей Петрович (1830—1893) — артист балета, балетмейстер.
 Соколов, Сергей Юрьевич (1875—1964) — российский и советский бактериолог-маляриолог.
 
 Соколов, Сергей (род. 1947) — советский футболист.